Le Drug Aware Margaret River Pro 2015 est la troisième des dix étapes du championnat du monde de surf 2015.
Il s'est déroulé du 15 au  à Margaret River en Australie. Le Brésilien Adriano de Souza l'emporte en finale face à l'Hawaïen John John Florence et s'empare par la même occasion de la première place au classement général.

Participants

Déroulement de la compétition 

Il s'agit de la deuxième finale de la saison pour Adriano de Souza après celle de Bells Beach (perdue face à Mick Fanning) et de la deuxième victoire brésilienne après celle de Filipe Toledo à Gold Coast.











Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement à l'issue de l'étape 

|-
|
| Adriano de Souza
|
|-
|
| Mick Fanning
|
|-
|
| Filipe Toledo
|
|-
|
| Julian Wilson
|
|-
|
| Nat Young
|
|-
|
| Taj Burrow
|
|-
|
| Josh Kerr
|
|-
|
| John John Florence
|
|-
|
| Kelly Slater
|
|-
|
| Jordy Smith
|
|-
|
| Owen Wright
|
|}

Notes et références

Liens externes 
  Page de l'événement sur le site de la World Surf League

Compétition de surf en Australie
Événement sportif en Australie-Occidentale
World Surf League 2015
Sport en Australie en 2015
Sport en avril 2015